Юровский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Юровский сельсовет — в Далматовском районе Курганской области.
 Юровский сельсовет — в Мокшанском районе Пензенской области.

 упразднённые
 Юровский сельсовет — в Раменском районе Московской области (до 1994 года)